Plaats in Indonesië
 Tirtomarto (Cawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tirtomarto (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java